Crop peut faire référence à :

 Centre de rééducation de l'ouïe et de la parole, un collège privé adapté et spécialisé pour les jeunes sourds ;
 CROP, une firme de recherche canadienne ;
 Crop, une coiffure courte.
 Crop, anglicisme (infographie), recadrage d'une photographie: « faire un crop ».